Серге́й Кудря́вцев:
 Кудрявцев, Сергей Александрович (1903—1938) — советский партийный деятель.
 
 
 Кудрявцев, Сергей Владимирович — российский издатель.
 Кудрявцев, Сергей Владимирович (1961—2017) — советский и российский актёр театра и кино.
 Кудрявцев, Сергей Григорьевич — петергофский купец, коммерции советник, подрядчик флота, основатель Обуховского завода.
 Кудрявцев, Сергей Дмитриевич (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Кудрявцев, Сергей Михайлович (1915—1998) — советский дипломат.
 Кудрявцев, Сергей Сергеевич (1920—1973) — Герой Советского Союза. Примечания